Lagan est un fleuve d'Irlande du Nord ;
 Lagan est un fleuve de Suède ;
 Lagan est une localité de Suède ;
 Lagan est une ville de Russie.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme